Il doppio del torneo di tennis Denver Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Robert Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Tom Okker 7–6, 6–3.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (finale)
 Robert Lutz /  Stan Smith (campioni)

 Frew McMillan /  Dick Stockton (primo turno)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Denver Open 1979